Babiyachaur peut faire référence à :
 Babiyachaur, un village du Népal situé dans le district de Myagdi ;
 Babiyachaur, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.